Vögtle ist der Familienname folgender Personen:

Anton Vögtle (1910–1996), katholischer deutscher Theologe (Neutestamentler)
Fritz Vögtle (1939–2017), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Vogtle